James Hyde henviser til blandt andre:

 James Hyde (læge) (1618-1681) – engelsk læge
 James Hyde (skuespiller) (født 1962) – amerikansk skuespiller
 James Hazen Hyde (1876-1959) – amerikansk erhvervsmand